Union pour un Mouvement Populaire, een Franse politieke partij
Universitair Milieu Platform Nijmegen
Heckler & Koch UMP
Uridinemonofosfaat, een bio-organische verbinding